Települések, településrészek
 Kostanjevica kolostor : ferences kolostor Nova Gorica város mellett, Nyugat-Szlovéniában, Goriška régióban. 
 Kostanjevica na Krasu : város Délnyugat-Szlovéniában, a Karszt-vidéken, Goriška régióban, Miren-Kostanjevica megye székhelye.
 Kostanjevica na Krki : község Kelet-Szlovéniában, Spodnjeposavska régióban.
 Kostanjevica (Šentrupert) : község Délkelet-Szlovénia (Jugovzhodna) régióban.

Hasonló hangzású név
 Kostanjevec Riječki : falu  Horvátországban Kapronca-Kőrös megyéjében